Kasmann steht für:

 Kasmann (Bier), im 14. Jahrhundert in der Stadt Celle gebraute Biersorte

Kasmann ist der Familienname von:
 Guido Kasmann (* 1959), deutscher Pädagoge, Musiker und Autor